Улесье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Улесье — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Улесье — деревня в Березинском районе Минской области.